El término Corona de España puede hacer referencia:

 a la institución constitucional encarnada en el rey de España como jefe de Estado, según el «Título II» (De la Corona) de la Constitución española de 1978;
 a la institución histórica que engloba el conjunto de los reinos de España;
 a la Monarquía Española:
 como organización política del gobierno y el Estado en España desde los Reyes Católicos hasta la actualidad;
 como Monarquía Hispánica, el nombre habitual en la historiografía para el Antiguo Régimen español;
 como Imperio español, las posesiones territoriales de España en el mundo;
 como Monarquía Católica, el título tradicional de la Monarquía Española desde los Reyes Católicos;
 como Reino de España, el nombre protocolario de España en las relaciones internacionales y en los actos públicos internos;
 a la corona real de España, un objeto heráldico sin existencia real;
 a cualquiera de las coronas vinculadas a la Monarquía Española o que han formado parte de las joyas de la Corona de España, se hayan utilizado ceremonialmente o no.